Jubelparktunnel (weg), een wegtunnel in Brussel (stad)
Jubelparktunnel (spoor), een spoortunnel in Schaarbeek en Etterbeek